Damiano Assanti – (1809-1894) patriota e politico italiano, uno dei Mille 
 Rosario Assanti – (1884-1960) generale italiano

Pagine correlate 

 Assante